Вейтбрехт, Иосия (1702—1747) — немецкий и впоследствии российский физиолог.
 Вейтбрехт, Карл (1847—1904) — немецкий писатель, историк, ректор Штутгартского университета, номинант Нобелевской премии по литературе 1902 года.